Zenobius ist der Name folgender Personen:

 Zebinus (Antiochia) (Zebinus Ozniophios, auch Zebinnus oder Zenobius; ?–240), Bischof von Antiochia
 Zenobius von Florenz (italienisch San Zenobio, Zanobi; 337–407/424), Bischof von Florenz, Heiliger

Siehe auch:
 Zenobios, Zenobia (Begriffsklärung)